Туарі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 95 км на схід від Ліона, 10 км на схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 474,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туарі на сайті французького Національного інституту географії
 Туарі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 Туарі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туарі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туарі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя